Het wereldkampioenschap superbike van Sugo 1988 was de vijfde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1988. De races werden verreden op 28 augustus 1988 op het Sportsland SUGO nabij Murata, Japan.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1988
Sugo